Цугшпитце () — самая высокая точка на территории Германии, высота — 2962 м. Расположена на границе с Австрией, в коммуне Грайнау.

Железная дорога и канатные дороги 
До вершины туристы могут добраться на специально приспособленном поезде ()  (линия построена в 1928—1930 годах, протяжённость 19,5 километров, продолжительность поездки — около полутора часов), со стороны города Гармиш-Партенкирхен. Также на вершину ведут две канатные дороги —  (запущена в 1926; стартовая площадка — рядом с австрийским городком Эрвальд) и запущенная в 2017 году линия  (стартовая площадка — на берегу озера , расположенного в 9 км к юго-западу от Гармиша). Продолжительность поездки на обеих канатных дорогах — около 10 минут (в одну сторону).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Summitpost.org

Горы Германии
Горы Австрии
Горы Баварии
Тироль
Достопримечательности Баварии
Северные Известняковые Альпы
Высочайшие точки стран мира